Hambos (Kerkrade), een bos in de gemeente Kerkrade, Nederland
 Hambos (Tildonk), een kern in de gemeente Haacht, België
 Nederlandse naam van Bois du Ham, een bos bij Watten nabij Saint-Omer, Frans Vlaanderen